Джордан Террелл Картер (родился 13 сентября 1996 года), более известный как Playboi Carti — американский рэпер. Изначально Картер был подписан на местный андеграундный лейбл Awful Records, а затем на AWGE, принадлежащий ASAP Mob.

Дебютный микстейп Playboi Carti был выпущен в апреле 2017 года и включал в себя синглы «Magnolia» и «Wokeuplikethis» при участии Lil Uzi Vert, вошедшие в чарты Billboard Hot 100. Его дебютный студийный альбом Die Lit (2018) достиг 3-й строчки в американском Billboard 200. После двухлетнего перерыва, когда исполнитель практически не выпускал новой музыки, вышел второй студийный альбом Whole Lotta Red (2020). Пластинка дебютировала под номером один в Billboard 200 и стала его первым релизом, возглавившим чарт.

Помимо своей сольной карьеры, Carti в 2019 году основал свой лейбл Opium Record, который с тех пор подписал контракты с такими артистами, как  и .

Биография 
Джордан Террелл Картер родился в Атланте и рос в Ривердейле, Джорджия. Он посещал среднюю школу North Springs Charter в Санди-Спрингс. Картер часто пропускал занятия в школе, чтобы заниматься музыкой или работать в H&M. Carti говорит, что в юности часто посещал секонд-хенды, что отразилось в дальнейшем создании музыки и своего стиля.

Карьера 
Карти начал заниматься рэпом в раннем возрасте под псевдонимом Sir Cartier. Большая часть его раннего творчества удалена из интернета. Он перешел на псевдоним Playboi Carti в 2012 году и подписался на лейбл рэпера Father — «Awful Records». Первую популярность он получил в 2015 году после выхода синглов «Broke Boi» и «Fetti». Оба трека были опубликованы на SoundCloud.

После ссоры с Father, Карти подписался на лейбл A$AP Mob — AWGE. В 2016 году, он был приглашённым артистом на их сингле «Telephone Calls» с альбома Cozy Tapes Vol. 1: Friends. На треке он впервые использует вокальную технику Baby Voice, позже ставшую отдельным поджанром хип-хопа.

Карти выпустил свой одноимённый дебютный микстейп в апреле 2017 года. Релиз получил внимание от различных музыкальных изданий, в том числе XXL, Pitchfork, Spin, HotNewHipHop и PopMatters. Микстейп добрался до 12 строчки в главном американском музыкальном чарте Billboard 200. На микстейпе есть два успешных сингла — «Magnolia», который достиг 29 строчки в Billboard Hot 100, и «wokeuplikethis*» при участии Lil Uzi Vert, который достиг 76 строчки. После выхода микстейпа Карти отправился в тур вместе с Gucci Mane и Dreezy. 13 июня 2017 года Карти попал в топ-10 списка «Перспективных фрешменов 2017 года» от журнала XXL. Чуть позднее A$AP Mob выпустили сингл «Raf» при участии Картера, который вошел в их альбом Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy. В это же время вышел трек Ланы Дель Рей «Summer Bummer» при участии A$AP Rocky и Playboi Carti. 11 мая 2018 года, Картер выпустил дебютный альбом Die Lit.

18 апреля 2019 года утекла в сеть песня Young Nudy и Pi’erre Bourne «Pissy Pamper» при участии Playboi Carti. В конце того же года Картер создал собственный лейбл — Opium, подписантами которого так же являются International Jefe, Ken Carson, Destroy Lonely, Homixide Gang и Lil Unky.

16 апреля 2020 года выпустил сингл «@ MEH».

25 декабря 2020 года выпустил второй студийный альбом Whole Lotta Red.

Личная жизнь 
В 2017 году он был в отношениях с моделью Blac Chyna. В 2018 году начал встречаться с американской рэпершей и певицей Руби Роуз, однако они расстались. Позже, в том же году он состоял в отношениях с австралийской исполнительницей Игги Азалией. В 2020 году TMZ сообщили, что Азалия родила сына от Playboi Carti. Его назвали Оникс Келли. В октябре 2020 года стало известно, что пара распалась.

Картер болеет бронхиальной астмой.

Проблемы с законом 
Картер ударил водителя в Гретне, Шотландия, во время своего концертного тура в феврале 2018 года. После суда он был оштрафован на 800 фунтов стерлингов.

В апреле 2020 года Картер был арестован по обвинению в хранении оружия и наркотиков в округе Клейтон, штат Джорджия. После того, как Картер был остановлен полицией из-за просроченной бирки на его Lamborghini, власти обнаружили 12 пакетов с марихуаной, три пистолета, ксанакс, кодеин и оксикодон. После ссоры между Картером и полицией он и еще один человек по имени Джейлон Такер были арестованы и доставлены в тюрьму округа Клейтон. Картеру было предъявлено обвинение в просроченных бирках, хранении марихуаны и создании помехи при проезде машины скорой помощи. На следующее утро Картер был освобожден под залог.

14 февраля 2023 года стало известно, что Картер был арестован 29 декабря 2022 года по обвинению в нападении на тяжкое преступление после того, как якобы душил и бил свою девушку, которая была на 14 неделе беременности. Картер был освобожден под залог через день после ареста.

Мода 
GQ назвали Карти «лидером молодого стиля».

Карти выступал как модель многочисленное количество раз, включая участие в показе Канье Уэста «Yeezy Season 5», VFiles, и в лукбуке лейбла Дрейка «OVO Sound».

Дискография 

Студийные альбомы
 Die Lit (2018)
 Whole Lotta Red (2020)

Примечания 

Рэперы США
Артисты, известные под псевдонимами
Мамбл-рэперы
Playboi Carti